Stone é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Stone (Arkansas)
 Condado de Stone (Mississippi)
 Condado de Stone (Missouri)

Desambiguações de topônimos